Степан Колычёв:
 Колычёв, Степан Андреевич (1674 или 1679—1735) — стольник и первый герольдмейстер Российской империи.
 Колычёв, Степан Алексеевич (1746—1805) —  дипломат, вице-канцлер, действительный тайный советник.
 Колычёв, Степан Степанович (1756—1810) — гофмаршал и камергер.